Лазури има више значења:

 Лазури (Соходол), насеље у округу Алба у Румунији
 Лазури (Лупша), насеље у округу Алба у Румунији
 Лазури (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Лазури (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Лазури (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Лазури (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Лазури (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Лазури (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Лазури (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији